Corcelles puede referirse a: 

 Corcelles, comuna de Ain (Francia).
 Corcelles, comuna de Berna (Suiza).